Belle Plaine (Iowa)
Belle Plaine (Kansas)
Belle Plaine (Minnesota)

Desambiguações de topônimos